Managua peut faire référence à :
 Managua, capitale du Nicaragua.
 Managua, État fictif d'Amérique du Sud.

Homonymie de toponyme